Kšanienė  ist ein litauischer weiblicher Familienname.

Herkunft 
Der Familienname ist eine Form des  männlichen Familiennamen Kšanys oder Kšanas (polnisch Krzan).

Namensträgerinnen 

 Daiva Kšanienė (* 1943), Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Romualda Kšanienė (* 1947), Politikerin und Managerin

Einzelnachweise 

Familienname
Litauischer Personenname